Condong kan syfta på följande platser:

Australien 

 Condong (del av en befolkad plats i Australien), New South Wales, Tweed,

Indonesien 

 Condong, Purbalingga, by, 
 Condong, Tasikmalaya, by, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar